

Acronimi 
 High Explosive Anti-Tank – munizionamento anticarro a carica cava

Cinema 
 Calore (Heat) – film del 1972 diretto da Paul Morrissey
 Black Jack (Heat) – film del 1986 diretto da Dick Richards
 Heat - La sfida (Heat) – film del 1995 diretto da Michael Mann

Letteratura 
 Troppo caldo per l'87º Distretto (Heat) – romanzo di Ed McBain del 1981
 Calore (Heat) – romanzo di William Goldman del 1985

Musica 
 H.E.A.T – gruppo musicale rock svedese
 Heat – traccia dell'album Under Wraps dei Jethro Tull del 1984
 Heat – album di Jimmy Barnes del 1993
 Heat – album della colonna sonora del film Heat – La sfida del 1995
 Heat – traccia dell'album Get Rich or Die Tryin' di 50 Cent del 2003
 Heat – album di Colder del 2005
 H.E.A.T – album degli H.E.A.T del 2008
 Heat – EP di Beyoncé del 2010
 Heat – singolo di Kelly Clarkson del 2018
 Heat – singolo di Chris Brown del 2019

Personaggi 
 Heat – personaggio del manga e anime One Piece
 Heat – personaggio della serie di videogiochi Shin Megami Tensei

Sport 
 Miami Heat – squadra di pallacanestro statunitense
 WWE Heat – show di wrestling

Televisione 
 Desiderio mortale (Heat) – episodio della seconda stagione di Smallville

Altro
 Heat – profumo creato dalla cantante Beyoncé